Гопалпур:

 Гопалпур — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Гопалпур — подокруг в центральной части Бангладеш. Входит в состав округа Тангайл.
 Гопалпур — город в штате Одиша.